Ramón Conchas (Guadalajara, Jalisco; 20 de enero de 1976-ibídem, 19 de abril de 2018), más conocido por su nombre artístico Mr. Yosie Locote o el Rey de Las Rimas, fue un rapero mexicano. Fue uno de los principales raperos con sede en Guadalajara, México. También fue miembro de una pandilla (Florencia 13) que sirvió de inspiración para su música.

Carrera musical

Inicios (2009) 
Comenzó su carrera musical en 2009. Escribiendo canciones para la gente de su barrio, mientras se encontraba con sus amigos en Big House Récords', les comentó que si escribía una canción ellos la podrían grabar, ellos aceptaron y grabó su primera canción llamada "Malditos Florencianos". En su segunda grabación solo interpretó el coro y el DJ B-Rapper lo comenzó animar para que siguiera escribiendo. Tiempo después escribió su segunda canción como solista y no dejó de escribir hasta completar su primer disco llamado "El Duke" en 2010.

En sus más de nueve años de carrera grabó con artistas de renombre como C-Kan, Remik Gonzalez y el grupo de rap Santa Fe Klan.

El maestro de las rimas (2017) 
El 5 de marzo de 2017 salió a la venta su noveno álbum El maestro de las rimas. Fue lanzado por los sellos Cirkulo Asesino y Sony Music.

Muerte 
El cuerpo de Ramón Conchas (Mr. Yosie) fue encontrado en Tetlán Río Verde, (Guadalajara), el 19 de abril de 2018 con un mensaje de amenaza que podría pertenecer al crimen organizado. El fallecimiento del artista no ha sido confirmado por la Fiscalía de Jalisco, aunque los fanáticos de Locote ya se han hecho eco de la noticia y han mostrado sus condolencias, incluyendo el sitio oficial del cantante en Facebook.

Discografía

Álbumes de estudio 
 El Duke (2010)
 Riñas, fiestas y desmadres (2010)
 Trece reglas del barrio (2012)
 Florence Gangsters (2013)
 Greatest Hits (Florencia 13) (2013)
 Mi estilo es mexicano (2014)
 Saca las panochas (2015)
 Mentes enfermas (2016)
 El maestro de las rimas (2017)

Referencias

Enlaces externos 
 Mr. Yosie en YouTube
 Mr. Yosie en Vevo

Referencias 

Raperos de México